Берт Джиллетт (; 15 октября 1891, Элмайра — 28 декабря 1971, Лос-Анджелес) — американский сценарист и режиссёр рисованных мультфильмов, наиболее известный работой над мультипликационным сериалом Silly Symphonies.

Биография 
Берт Джиллетт начал свою карьеру в студии JR Bray в Нью-Йорке. В 1929 он был назначен режиссёром в Disney Studios и занимал эту должность во многих фильмах до 1934 года.

В конце 1934 года он покинул Disney Studios и был принят на работу в 1935 году в Van Beuren Studios.

В 1936 году он вернулся в студию Disney и ему доверили работу над короткометражным фильм Moth and the Flame (1938). Но в октябре 1937 года он снова покинул студию Disney.

Фильмография 

 2001 — 
 1957 — Приключения Вуди и его друзей
 1940 — Adventures of Tom Thumb Jr
 1940 — Энди Панда идет на рыбалку
 1939 — The Sleeping Princess
 1939 — A Haunting We Will Go
 1939 — Silly Superstition
 1939 — The Stubborn Mule
 1939 — The Birth of a Toothpick
 1938 — Moth and the Flame / Мотылёк и пламя 1937 — Одинокие привидения 1936 — Toonerville Picnic 1936 — Bold King Cole 1936 — Neptune Nonsense 1936 — Molly Moo Cow and Robinson Crusoe 1936 — The Goose That Laid the Golden Egg 1936 — Toonerville Trolley 1935 — Корова Молли Му и Рип Ван Винкль 1935 — Molly Moo-Cow and the Butterflies 1935 — Корова Молли Му и индейцы 1935 — Bird Scouts 1935 — Scotty Finds a Home 1935 — Hunters Are Coming 1935 — Putting on the Dog 1935 — Rag Dog 1935 — Parrotville Post-Office 1935 — The Foxy Terrier 1935 — The Merry Kittens 1935 — The Picnic Panic 1935 — Spinning Mice 1935 — Japanese Lanterns 1935 — Parrotville Old Folks 1935 — The Sunshine Makers 1934 — Mickey Plays Papa 1934 — Parrotville Fire Department 1934 — A Little Bird Told Me 1934 — Концерт для сироток 1934 — Along Came a Duck 1934 — Pastry Town Wedding 1934 — Grandfather’s Clock 1934 — Гулливер Микки 1934 — Плохой, большой волк 1934 — Playful Pluto / Шалунишка Плуто 1934 — Shanghaied 1933 — Страна великанов 1933 — Скачки с препятствиями 1933 — Гала-премьера Микки 1933 — Три поросенка 1933 — О да, деньки былые 1933 — Mickey’s Pal Pluto 1932 — Хороший поступок Микки 1932 — Детки в чаще 1932 — The Wayward Canary 1932 — Bugs in Love 1932 — Король Нептун 1932 — Trader Mickey 1932 — Ночной кошмар Микки 1932 — Просто собаки 1932 — Цветы и деревья 1932 — Сумасшедшая собака 1932 — The Duck Hunt / Утиная охота 1931 — Микки Маус и сироты 1931 — Mickey Cuts Up 1931 — The Beach Party 1931 — The Barnyard Broadcast / Дворовое радио 1931 — Fishin' Around / На рыбалке 1931 — Blue Rhythm 1931 — Mickey Steps Out 1931 — Деловые бобры 1931 — The Delivery Boy / Посыльный 1931 — The Moose Hunt / Мышиная охота 1931 — Мелодии матушки-гусыни 1931 — Дорожные неприятности 1931 — Birds of a Feather 1931 — Вечеринка на день рождения 1930 — Playful Pan 1930 — Дни первопроходцев 1930 — Зима 1930 — Пикник 1930 — Тайна гориллы 1930 — Обезьяньи мелодии 1930 — Заключенные 1930 — Шумная вечеринка 1930 — Бойцы с огнем 1930 — Резвящаяся рыба 1930 — Cannibal Capers / Проделки каннибалов 1929 — Бурные волны 1920 — Snap Judgement 1920 — Hunting Big Game 1920 — The Dummy 1920 — One Good Turn Deserves Another 1920 — Knock on the Window, the Door Is a Jamb''

Награды 
 1932 — Цветы и деревья — Премия «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм
 1933 — Три поросёнка — Премия «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм

Источники 
 Берт Джиллетт на IMDb
 Берт Джиллетт на КиноПоиск
 WorldCat.org
 VIAF.org
 id.loc.gov

Мультипликаторы США
Режиссёры мультипликации США
Сотрудники Walt Disney Animation Studios
Режиссёры-лауреаты премии «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм